Der Dreisprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2005 wurde am 6. und 7. August 2005 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Weltmeisterin wurde Trecia Smith aus Jamaika. Silber ging an die Kubanerin Yargelis Savigne, die drei Tage später im Weitsprung außerdem noch Bronze errang. Auf den dritten Rang kam die Russin Anna Pjatych.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Im Finale am 7. August stellte Weltmeisterin Trecia Smith aus Jamaika mit 15,11 m eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 

6. August 2005, 10:05 Uhr

26 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 14,35 m. Sieben Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den fünf nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 14,11 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Dreispringerinnen:

Finale 
7. August 2005, 19:40 Uhr

Video 
 Athletics 2005 Helsinki WC – Women triple jump - Trecia Smith winning jump, youtube.com, abgerufen am 13. Oktober 2020

Weblinks 
 10th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 13. Oktober 2020
 Women Triple Jump Athletics X World Championship 2005 Helsinki (FIN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 13. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Triple Jump, Helsinki 2005, S. 328f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 13. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Helsinki